Раймар Люст (нім. Reimar Lüst; 25 березня 1923, Бармен (нині у складі Вупперталя), Пруссія — 31 березня 2020, Гамбург, Німеччина) — німецький астрофізик.
 Еріка Люст (Erika Lust; нар. 22 лютого 1977, Стокгольм, Швеція) — шведська режисера порнофільмів, сценаристка та продюсерка.